А́льтман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 
 Альтман, Арье (1902—1982) — израильский политик.
 Альтман, Бруно (1878—1943) — немецкий публицист.
 Альтман, Вера Яковлевна (в замужестве Хакен; 1912—1988) — еврейский литератор, переводчик, литературовед.
 Альтман, Геннадий Семёнович (род. 1979) — украинский футболист, тренер.
 Альтман, Дий Фёдорович (1878—?) — русский военный деятель, полковник, герой Первой мировой войны.
 Альтман, Егор Ильич (род. 1979) — российский бизнесмен, медиа-продюсер.
 Альтман, Илья Александрович (род. 1955) — советский и российский историк, основатель и сопредседатель Научно-просветительского центра «Холокост», вице-президент Межрегионального Фонда «Холокост», профессор РГГУ.
 Альтман, Иоганн Львович (1900—1955) — советский литературовед, литературный и театральный критик.
 Альтман, Ливия (род. 1994) — швейцарская хоккеистка.
 Альтман, Мария (1916—2011) — наследница венского фабриканта Фердинанда Блох-Бауэра, получившая известность из-за возврата ей по закону о реституции в Австрии картин художника Густава Климта.
 
 Альтман, Мориц Борисович (1913—2000) — советский учёный, материаловед.
 Альтман, Натан Исаевич (1889—1970) — русский и советский художник.
 Альтман, Омри (род. 1994) — израильский футболист.
 Альтман, Пейся Израилевич (1904—1941) — еврейский советский писатель, литературовед.
 Альтман, Рихард (1852—1900) — немецкий анатом и гистолог.
 Альтман, Роберт (1925—2006) — американский кинорежиссёр и сценарист, продюсер.
  (род. 1947) — американский финансовый и государственный деятель.
 Альтман, Семён Иосифович (род. 1946) — советский и украинский спортивный деятель, футболист и тренер по футболу.
 Альтман, Сидней (1939—2022) — канадско-американский химик и молекулярный биолог.
 Альтман, Скотт Дуглас (род. 1959) — американский военный лётчик и астронавт.
 Альтман, Томер (род. 1998) — израильский футболист.
 Альтман, Тося (Тойба; 1918—1943) — участница восстания Варшавского гетто.
 Альтман, Эдвард (род. 1941) — американский экономист и педагог.
 Альтман, Яков Абрамович (1930—2011) — советский и российский учёный в области нейрофизиологии и невропатологии.

См. также 
 Альтманн
 Олтман
 Альтманштайн

Примечания